HKS est un sigle qui peut désigner :
 HKS (où HKS signifie Hasegawa-Kitagawa-Sigma), le premier préparateur automobile japonais ;
 HKS (où HKS sont les initiales du fondateur par Harwood K. Smith), un cabinet d'architectes américain ;
 Harvard Kennedy School of Government, l'école d'administration publique de l'université Harvard ;
 Hrvatski Košarkaški Savez (en français, Fédération de Croatie de basket-ball), une association chargée d'organiser, de diriger et de développer le basket-ball en Croatie.